Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 10 по 12 марта 2017 года в городе Минск на арене «Минск-Арена».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Белоруссии выступать на чемпионате мира 2017.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда «IB.BY» (скип Павел Петров), победившая в финале команду «Belarus» (скип Алина Павлючик). Бронзовые медали завоевала команда «Brothers and Sisters» (скип Игорь Платонов), победившая в матче за 3-е место команду «Neo» (скип Илья Шоломицкий).

Формат турнира 
Команды делятся на 2 группы по 4 команды, где играют по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из каждой проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы (1-я команда группы А играет со 2-й командой из группы B, и наоборот), матч за 3-е место и финал. Команды, не попавшие в полуфиналы, играют матчи за 5-е и 7-е место.

Матчи играются в 8 эндов.

При ранжировании команд по результатам группового этапа при равенстве количества побед у двух команд преимущество получает победитель личной встречи, у трёх и более команд — по лучшему результату тестовых бросков в дом (, команда с меньшим значением занимает более высокое место).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

За 1—4 место:

«W» — в публикации на сайте Белорусской ассоциации счёт матча не указан, лишь указано, что победила эта команда; «L» — поражение

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Чемпионаты Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд
Спорт в Белоруссии в 2017 году
Спортивные соревнования в Минске
Март 2017 года